Jannik Sinner era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Félix Auger-Aliassime ha battuto Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Hubert Hurkacz (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (campione)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Karen Chačanov (secondo turno)

  Daniel Evans (quarti di finale) 
  Francisco Cerúndolo (secondo turno) 
  Botic van de Zandschulp (primo turno) 
  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)

Wildcard 

  Gilles-Arnaud Bailly (primo turno)
  Michael Geerts (primo turno)

 Stan Wawrinka (primo turno)

Qualificati 

  Tim van Rijthoven (primo turno)
  Dominic Stricker (secondo turno)

  Luca Van Assche (primo turno) 
  Jesper de Jong (primo turno)

Lucky loser 

  Manuel Guinard (secondo turno)

  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)

Ranking protetto 

  Dominic Thiem (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2022